Il singolare del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2004, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Hyung-Taik Lee che ha battuto in finale Jean-René Lisnard 3-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (Campione)
 Lu Yen-Hsun (quarti di finale)
 Jean-René Lisnard (finale)
 Ivo Heuberger (primo turno)

 Peter Luczak (primo turno)
 Kevin Kim (primo turno)
 Danai Udomchoke (quarti di finale)
 Gilles Simon (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2004